Miejscowości w USA:
 Dry Creek – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Southeast Fairbanks
 Dry Creek – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cherokee
Gminy w USA:
 Dry Creek (ang. Dry Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
 Dry Creek (ang. Dry Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Maries